Nicola, het aardappelras 
Nikolai (predikant), een Griekse predikant
Nicoleta Alexandru, een Roemeense zangeres
Nikola (televisieprogramma), een Kroatisch televisieprogramma
Nikola Corporation, Amerikaanse fabrikant van elektrische bedrijfswagens